Schwimmer:
 Benjiman "Benji" (Daniel) Schwimmer
 David (Lawrence) Schwimmer
 Lacey (Mae) Schwimmer (Schwimmer-Mae)